Змагання з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм серед жінок на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 відбудуться 23 і 24 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 23 червня о 09:56 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 23 червня о 19:11 за місцевим часом.

Фінал
Фінал відбувся 24 червня о 18:02 за місцевим часом.

Примітки 

50 метрів батерфляєм (жінки)